

Maszk 
 Maszk, az álarc szinonimája, az átlényegülés szimbóluma
 színházi maszk
 Álarc a heraldikában

Művészet
 Maszk 1985-ös amerikai film, Peter Bogdanovich rendezésében

Rövidítések
 MASZK (1990) a budapesti MASZK Országos Színészegyesület Alapítvány, 1996-ig Magyar Színész Kamara, a magyar színművészek szervezetbe tömörítésére; szervezője a minden évben megrendezett jótékonysági gálaestnek a beteg, idős, elesett színészek támogatására
 MASZK (1991) a szegedi Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület; a  Szabad Színházak Nemzetközi Találkozója (Thealter) szervezője
 MASZK (1999) Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület, a mezőkövesdi amatőr színjátszás hagyományainak felélesztésére

A Maszk 
Művészet
A Maszk (1994) amerikai akcióvígjáték
A Maszk 2. – A Maszk fia (2005) amerikai–német filmvígjáték
A Maszk (televíziós sorozat) (1995–1997) amerikai rajzfilmsorozat

Jegyzetek